Takahasi Tomomi (1956), japán atléta
 Takahasi Tomomi (1988), japán baseballjátékos